Кинчил има више значења:

 Општина Кинчил (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Кинчил (Кинчил, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику